Moffett (Oklahoma)
 D.W. Moffett
 William Adger Moffett
 William Adger Moffett jr.